Туари́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Ферне-Вольтер. Округ коммуны — Жекс.

Код INSEE коммуны — 01419.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-востоку от Парижа, в 105 км северо-восточнее Лиона, в 60 км к востоку от Бурк-ан-Бреса.

На юго-востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 5205 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 3510 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 2702 были экономически активными, 808 — неактивными (показатель активности — 77,0 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 2702 активных жителей работали 2546 человек (1442 мужчины и 1104 женщины), безработных было 156 (59 мужчин и 97 женщин). Среди 808 неактивных 283 человека были учениками или студентами, 188 — пенсионерами, 337 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Пфронтен (Германия, с 2001)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн